Breithut ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Breithut-Munk (1867–1915), österreichische Malerin und Grafikerin
 Peter Breithut (1869–1930), österreichischer Maler, Grafiker, Medailleur und Kunsthandwerker